Nižnjenovgorodska oblast se sastoji od idućih rajona:

Ardatovski (Ардатовский)
Arzamasski (Арзамасский)
Balahninski (Балахнинский)
Bogorodski (Богородский)
Boljšeboldinski okrug (Большеболдинский)
Boljšemuraškinski (Большемурашкинский)
Borski (Борский)
Buturlinski (Бутурлинский)
Čkalovski (Чкаловский)
Daljnekonstantinovski (Дальнеконстантиновский)
Divejevski (Дивеевский)
Gaginski (Гагинский)
Gorodecki (Городецкий)
Knjagininski (Княгининский)
Koverninski (Ковернинский)
Krasnobakovski (Краснобаковский)
Krasnooktjabrski (Краснооктябрьский)
Kstovski (Кстовский)
Kulebakski (Кулебакский)
Lukojanovski (Лукояновский)
Lyskovski (Лысковский)
Navašinski (Навашинский)
Pavlovski (Павловский)
Perevozski (Перевозский)
Pervomajski Первомайский)
Pilninski (Пильнинский)
Počinkovski (Починковский)
Sečenovski Сеченовский)
Semenovski (Семёновский)
Sergačski (Сергачский)
Sokolski (Сокольский)
Sosnovski (Сосновский)
Spasski (Спасский)
Šahunski (Шахунский)
Šarangski (Шарангский)
Šatkovski (Шатковский)
Tonkinski (Тонкинский)
Tonšajevski (Тоншаевский)
Urenski (Уренский)
Vačski (Вачский)
Vadski (Вадский)
Varnavinski (Варнавинский)
Vetlužski (Ветлужский)
Volodarski (Володарский)
Vorotynski (Воротынский)
Voskresenski (Воскресенский)
Voznesenski (Вознесенский)
Vyksunski (Выксунский)

Izvori 

Nižnjenovgorodska oblast